Wupper steht für:
 Wupper, ein Nebenfluss des Rheins im Bergischen Land

Wupper ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Wupper (* 1939), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer 

Die Wupper steht für:
 Die Wupper, ein Theaterstück von Else Lasker-Schüler
 Die Wupper (Künstlergruppe), eine Vereinigung bildender Künstler, siehe Das Junge Rheinland

Siehe auch: